Das US Darts Masters 2019 war die dritte Austragung des World Series of Darts-Events und wurde vom 4. bis zum 5. Juli 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) als erstes Turnier der diesjährigen World Series of Darts durchgeführt. Austragungsort war erneut das Mandala Bay in Paradise.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Nathan Aspinall, der sich im Finale mit 8:4-legs gegen den Engländer Michael Smith durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit zu Jahresbeginn und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Sie starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde wurde am 4. Juli ausgetragen, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 5. Juli ausgetragen wurden, wurden im Modus best of 15 legs gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das US Darts Masters 2019 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Gary Anderson

Wildcard Teilnehmer 
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael Smith
  Nathan Aspinall

Lokale Spieler
  Jeff Smith
  Leonard Gates
  Danny Baggish
  Elliot Milk
  Shawn Brenneman
  Darin Young
  Jim Long
  Gary Mawson

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Paradise (Nevada)
World Series of Darts 2019
US Darts Masters